El término albino puede referirse a:

 El albinismo es una mutación genética que causa la ausencia de pigmentación de ojos, piel y pelo.
 El municipio de Albino, un municipio italiano de la provincia de Bérgamo.
 Albino(vst),un vst.

Personas 
 Abel Albino, médico argentino.
 Albino Jara, presidente de Paraguay. 
 Albino Luciani (1912-1978), conocido como Papa Juan Pablo I.
 Clodio Albino, usurpador y efímero emperador romano.
 San Albino, religioso francés del .